OUI steht für:
 Organizationally Unique Identifier, siehe MAC-Adresse #Herstellerkennungen
 Organic user interface, nichtebene, flexible oder kinetische Benutzerschnittstelle
 Organisations unies pour l'indépendance, Organisation für die Unabhängigkeit von Québec

Oui steht für:
 Oui (Burkina Faso), Ort im Departement Tikaré, Region Centre-Nord, Provinz Bam, Burkina Faso
 Oui (Magazin), ein von 1972 bis 2007 bestehendes amerikanisches Männermagazin

oui steht für:
 Alt-uyghurische Sprache (ISO-639-3-Code), eine der karlukischen Sprachen

Abkürzung